Shadow the Hedgehog (personage), een personage uit de Sonic the Hedgehog-franchise.
Shadow the Hedgehog (computerspel), een videospel gebaseerd op dit personage.